
Фрешуотер (, ) — англоязычный топоним и фамилия.

Топонимы 
Австралия
  — пригород Сиднея.
  — пригород Кэрнса.
  — национальный парк в Квинсленде.
  — залив в Западной Австралии.
  — пляж в Новом Южном Уэльсе.

Другие страны
  — деревня на острове Уайт (Великобритания).
  — залив в штате Вашингтон (США).

Составные топонимы
  — деревня в Уэльсе (Великобритания).
  — пляж в Уэльсе.

Люди 
  (род. 1948) — британский миллиардер.
  (род. 1956) — американский школьный учитель.
  (род. 1973) — английский регбист.

Прочее 
  — небоскрёб в Мельбурне (Австралия).

См. также 
 Агуа-Дульсе — «пресная вода», «сладкая вода» по-испански